HandyLinux est une distribution Linux francophone et anglophone de la famille des dérivées officielles de Debian.

Elle est conçue pour apprendre aux grands débutants en informatique à utiliser leur ordinateur, pour les personnes  équipées de PC devenus trop lents sous Windows et celles qui veulent se libérer de Microsoft, ainsi que pour tout utilisateur désireux de travailler sur un système stable, libre et documenté en français.

Le , elle est remplacée par Debian-Facile qui n'est pas une distribution en soi mais plutôt une personnalisation de Debian.

Le nom 
Handy est un mot anglais qui signifie : « commode », « pratique ». Ce nom a été choisi pour désigner un système d'exploitation aisé à prendre en main et est symbolisé par une main intégrant le logo de Debian.

Objectifs 
L'objectif est de proposer à ceux qui débutent en informatique une alternative à Windows sous Debian avec une interface graphique simple et claire : le HandyMenu.

Le but est d'offrir les outils qui facilitent la prise en main de l'informatique domestique.

L'apprentissage est une part importante du projet : une documentation détaillée et un forum sont proposés pour aider les utilisateurs à progresser.

Lorsque l'utilisateur maîtrise son environnement, il peut retirer les options facilitatrices et passer à Debian au moyen de Handy2Debian. Car le but ultime d'HandyLinux est d'aider l'utilisateur à passer à terme à la version classique de Debian !

Configuration matérielle requise 
La configuration minimale nécessaire est un PC avec un processeur Pentium 4, 512 Mo de RAM, 4 Go d'espace disque dur pour le système.

Cette distribution peut être utilisée en Live CD (handylinuxlight) ou Live USB, pour l'essayer et tester sa compatibilité avec le matériel.

Elle peut être installée sur un Netbook équipé d'une carte mémoire de , sur des ordinateurs fabriqués avant 2005 (handylinux i486), sur des ordinateurs construits à partir de  2005 (handylinux i686-) ainsi que sur les ordinateurs récents fonctionnant avec des processeurs de type amd64.

Environnement de bureau 
L'environnement de bureau par défaut est Xfce, mais Compiz est proposé en option. Un menu en six panneaux contenant de grandes icônes permet de lancer les logiciels.

Un simple clic est nécessaire pour ouvrir un dossier, un fichier, lancer un logiciel.
Depuis la version HandyLinux-2.2, le HandyMenu, développé en PyGTK est passé à une interface simplifiée intégralement configurable à 7 onglets :

Le HandyMenu v2 précédent reste disponible dans les dépôts :

Quatre packs d'icônes sont disponibles dans les préférences du HandyMenu v2.

L'utilisateur peut aussi utiliser le menu classique de Xfce, nommé Menu des applications, ayant un design similaire au Menu démarrer de la série des systèmes d'exploitation Microsoft Windows 9x/2000.

Logiciels fournis 

 Gestionnaire de fichiers : Thunar
 Internet : Firefox, Icedove, Transmission
 Multimédia : Clementine, VLC media player, Ristretto
 Bureautique : LibreOffice, Mousepad, Xarchiver
 Assistance à distance :  TeamViewer (en option avec installateur graphique)
 Installation des imprimantes : CUPS

Les fonctionnalités 
Tous les logiciels sont contenus dans l'image disque. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet pour installer cette distribution.

Des outils ont été intégrés pour améliorer l'accessibilité : un inverseur de couleur, un filtre d'écran, un accès direct à la documentation, une loupe d'écran, un bouton copier-coller, un clavier virtuel intégrés au navigateur.

De petits programmes pratiques sont aussi inclus : capture d'écran, calendrier, recherche de fichiers, tri automatique du dossier téléchargement, nettoyage de disque (BleachBit), gestionnaire d'archives (File Roller), utilitaire de disque pour formater, informations système (Hardinfo), changeur de fond d'écran (XL-wallpaper).

Les utilisateurs peuvent « enlever les roulettes », c'est-à-dire le HandyMenu, et utiliser le menu classique d'Xfce, ajouter des logiciels, personnaliser la distribution, lorsqu'ils sont devenus expérimentés en lisant la documentation>.

Versions 
HandyLinux est actualisée avec les mises à jour de Debian stable.

Historique 
 version 1.0 : 
 version 1.1 : 
 version 1.2 : 
 version 1.3 : 
 version 1.4 : 
 version 1.4.1 : 
 version 1.4.2 : 
 version 1.5 : 
 version 1.5.1 : 
 version 1.6 : 
 version 1.6.1 : 
 version 1.7 : 
 version 1.7.1 : 
 version 1.8 : 
 version 1.9 : 
 version 2.0 : 
 version 2.1 : 
 version 2.2 : 
 version 2.3 : 
 version 2.4 : 
 version 2.5 :

Associations et entreprises utilisatrices 
 Équipe d'animation éducative de l'Agence Départementale de Vitré (Conseil Général d'Ille-et-Vilaine) 
 Montpel-libre à Montpellier
 Relais Accueil Proximité (RAP) à Petit-Auverné
 IRC46 informatique à Cahors
 Cybercentre de Derval (Loire-Atlantique) par les adhérents d'ALIS Châteaubriant
 Infofix.fr à Rezé, HandyBox.
 Combustible.fr à Toulouse Métropole
 Lycée expérimental de Saint-Nazaire

Parfois, dans les Espaces Publics Numériques des animateurs s'en servent pour leurs ateliers d'initiation à l'informatique.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Emmabuntüs
 PrimTux

Liens externes 
  (Internet Archive)
 Projet Debian-Facile
 HandyLinux sur DistroWatch

Distribution dérivée de Debian
XFCE
Live CD
LiveUSB
Python